Unione Socialdemocratica – partito politico giapponese
Unione Socialdemocratica – partito politico serbo
Unione Socialdemocratica di Macedonia – partito politico macedone
Unione Socialdemocratica Spagnola – partito politico spagnolo